Nurpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nūrpur (ort), Uttar Pradesh, Bijnor, 
 Nūrpur Kalān, ort, Punjab, Rupnagar, 

Robotskapade Indienförgreningar